Only the Brave (1930), een Amerikaans oorlogsdrama uit 1930
Only the Brave (1994), een Australische dramafilm uit 1994
Only the Brave (2006), een Amerikaanse oorlogsfilm uit 2006
Only the Brave (2017), een Amerikaanse rampenfilm uit 2017